Франческо Пизано (; 26 апреля 1986, Кальяри) — итальянский футболист, левый защитник клуба «Ольбия 1905».

Карьера 
Франческо Пизано воспитанник клуба «Кальяри». В возрасте 18 лет он был переведён в основную команду. 26 сентября 2004 года Пизано дебютировал в составе клуба в матче чемпионата Италии с «Лечче», в котором «Кальяри» проиграл 0:1. Всего в первом сезоне он провёл 15 встреч. В последующие два сезона Пизано начал закрепляться в стартовом составе «Кальяри», проведя по 23 игры. В сезоне 2006/07 футболист был признан вторым игроком сезона в клубе, позади Давида Суасо. В сезоне 2007/2008 Пизано слегка растерял форму из-за травмы паха и провёл за команду 18 матчей. Летом 2008 года в «Кальяри» перешёл аргентинец Карлос Матеу, который должен был составить конкуренцию Пизано за место в составе. Однако Франческо смог выиграть соперничество за место правого защитника. 19 апреля 2009 года, в возрасте 22 лет, Пизано впервые надел капитанскую повязку в «Кальяри»; в этой игре его клуб победил «Наполи» со счётом 2:0. В сезоне 2009/2010 Пизано провёл лишь 9 встреч, причиной чему стала травма, полученная в игре с «Миланом».

Международная карьера 
Пизано начал международную карьеру, проведя 15 декабря 2004 года матч за юношескую сборную Италии с командой Северной Ирландии в возрастной группе до 18 лет. С 2006 года Франческо стал играть за сборную Италии до 21 года. Он был участником молодёжного чемпионата Европы 2009, в котором Италия дошла до полуфинала. Правда, на самом турнире Пизано не провёл ни одной игры.

Интересные факты 
В школьном возрасте Пизано занимался спринтерским бегом. Стометровку Франческо пробегал за 10,2 сек.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Ольбия»